Суонси () — название нескольких населённых пунктов.

Австралия 
 Суонси — город в Новом Южном Уэльсе.
 Суонси — город в Тасмании.

Великобритания 
 Суонси — город в Уэльсе.

Канада 
 Суонси — район города Торонто.

США 
 Суонси — заброшенный город в Аризоне.
 Суонси — деревня в Иллинойсе.
 Суонси — заброшенный город в Калифорнии.
 Суонси — город в Массачусетсе.
 Суонси — исчезнувшее поселение в Неваде.
 Суонси — город в Южной Каролине.

См. также 
 «Суонси Сити» — валлийский профессиональный футбольный клуб из города Суонси.